Колышлей:

 Колышлей — посёлок городского типа в Пензенской области России.
 Колышлей — река в России, протекает в Пензенской области.
 Колышлей — железнодорожная станция Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги на линии Пенза — Ртищево.